Бешгёз (, , ранее писалось Беш-Гиоз) — село в Молдавии, в составе автономного территориального образования Гагаузия.

География 
Рядом с западной окраиной села, по направлению с северо-востока на юго-запад протекает река Лунга (левый приток реки Ялпуг).

Население 
Население Бешгёза по итогам переписи 2004 года составляет 3391 человек.

Этнический состав населения следующий:
 Гагаузы — 3153 (95.6 %)
 Русские — 76 (2.2 %)
 Болгары — 66 (1.95 %)
 Молдаване — 46
 Украинцы — 35
 Цыгане — 1
 Прочие — 14

Известные уроженцы 
 Ефтени, Виктор Михайлович — украинский борец вольного стиля, чемпион Европы по вольной борьбе (1996).
 Формузал, Михаил Макарович — башкан (президент) Гагаузии.

Примечания

Ссылки 

Гагаузские поселения